Die Lokomotive MaK DE 1002 ist eine dieselelektrische Lokomotive, die von der  Maschinenbau Kiel (MaK) gebaut wurde. Die Achsfolge  der MaK DE 1002 ist Bo’Bo’. Sie hat eine Leistung von wahlweise 1.120 kW oder 1.320 kW und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h. Eingebaut wurden Motoren von MWM (1.320 kW) oder MTU (1.120 kW). Je nach Ausrüstungsvariante bringt sie es auf eine Dienstmasse von 80 t bis 100 t. Ihr Tankinhalt beträgt 2.900 l.

Die MaK DE 1002 wurde zwischen 1982 und 1993 in 24 Exemplaren gebaut. Davon gingen 16 Loks an  die Häfen- und Güterverkehr Köln (HGK) bzw. deren Vorgängerin Köln-Bonner Eisenbahnen (KBE). Diese Triebfahrzeuge sind nun im Bestand der RheinCargo. Diese 16 Exemplare weisen die höhere Motorisierung auf.

Für die Niederländische Staatsbahn (NS) wurde auf Basis der DE 1002 die MaK DE 6400 entwickelt.

Verbleib

Siehe auch 
 Liste der Schienenfahrzeuge der Maschinenbau Kiel

Weblinks 

 MaK DE 1002 auf loks-aus-kiel.de

Dieselelektrische Lokomotive
DE #::::1002